Le Tournoi de France de rugby à sept 2004 (anglais : France rugby sevens 2004) est la  étape la saison 2003-2004 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 28 et  au Stade Chaban-Delmas à Bordeaux, en France.
La victoire finale revient à l'équipe de Nouvelle-Zélande, battant en finale l'équipe d'Angleterre sur le score de 28 à 19.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de France de rugby à sept

Liens externes 

2004
Événement sportif à Paris
Rugby à sept en 2004
Sport en France en 2004
Sport en mai 2004